

Patronyme 

 Jacques Birr (1920-2012), peintre animalier ;
 René Birr (1922-1943), résistant français.

Toponyme 

 Birr, commune suisse du canton d'Argovie ;
 Birr, commune Irlandaise du Comté d'Offaly ;
 Birr, circonscription électorale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, de 1885 à 1918.

Monnaie 
 Birr, unité monétaire de l'Éthiopie